«Обыкновенный человек» — советский чёрно-белый кинофильм режиссёра Александра Столбова, снятый по одноимённой пьесе Леонида Леонова на киностудии «Мосфильм» в 1956 году.

Премьера на киноэкранах состоялась 8 марта 1957 года.

Сюжет 
Известный певец Ладыгин, снискавший успех и славу, живёт в просторной квартире, увешанной картинами, обставленной предметами роскоши.
Внезапно к Ладыгину приезжает старый фронтовой друг — крупный учёный Свеколкин. Поняв, что для Ладыгина чины и звания дороже человеческих качеств, Свеколкин говорит приятелю, что работает простым кассиром. Это приводит к ряду недоразумений и комических ситуаций…

В ролях 

 В эпизодах
 Валентина Беляева — ассистентка
 Иван Бычков — мастер, вешающий картину
 Ирина Коваленко
 Владимир Марута — академик Полынов
 Михаил Трояновский — дед-сосед
 Николай Чистяков — старик
 Гурген Тонунц — зритель в театре (нет в титрах)

Съёмочная группа 

 Cценарий Леонида Леонова, Михаила Ромма
 Постановка Александра Столбова
 Операторы: Константин Бровин, Вадим Юсов
 Художники: Николай Маркин, Совет Агоян
 Режиссёр — Аида Манасарова
 Композитор — Борис Чайковский
 Звукооператор — Вячеслав Лещев
 Редактор — Валерий Карен
 Монтаж — М. Ренковой
 Костюмы Л. Душиной
 Грим А. Патеновской
 Директор картины — В. Канторович
 Творческая мастерская Михаила Ромма
 Оркестр Главного управления по производству фильмов
 Дирижёр — Арнольд Ройтман

Примечания

Ссылки 

 «Обыкновенный человек»  на сайте т/к «Культура»

Кинокомедии 1956 года
Кинокомедии СССР
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы СССР 1956 года
Экранизации произведений Леонида Леонова
Чёрно-белые фильмы СССР